Амундсон (Amundson) — фамилия.

Известные носители 
  (ур. Майр; род. 1984) — канадская кёрлингистка, чемпионка Канады и бронзовая медалистка Чемпионата мира (2012).
  (род. 1951) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Хьюстон Ойлерз» и «Филадельфия Иглз».
 Амундсон, Лу (род. 1982) — американский баскетболист.
  (1873—1938) — шведский военный деятель, командующий ВВС Швеции (1926—1931).
  (1916—2011) — американский химик-технолог и математик, заведующий кафедрой химической технологии Миннесотского университета (1949—1977), член Национальной академии наук США и Американской академии искусств и наук (с 1992).
  (1887—1977) — шведский политик, депутат верхней палаты Риксдага (1949).

См. также